Kristjánsson ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Kristján. Die weibliche Entsprechung ist Kristjánsdóttir (Tochter des Kristján).

Namensträger 
 Aron Kristjánsson (* 1972), isländischer Handballspieler und -trainer
 Benedikt Kristjánsson (* 1987), isländischer Sänger (Tenor)
 Broddi Kristjánsson (* 1960), isländischer Badmintonspieler

 Gísli Þorgeir Kristjánsson (* 1999), isländischer Handballspieler
 Guðjón A. Kristjánsson (1944–2018), isländischer Politiker

 Kári Kristján Kristjánsson (* 1984), isländischer Handballspieler
 Kristján Örn Kristjánsson (* 1997), isländischer Handballspieler
 Mímir Kristjánsson (* 1986), norwegischer Journalist, Autor und Politiker
 Sigurður Kári Kristjánsson (* 1973), isländischer Politiker, Mitglied des Althing

 Viggó Kristjánsson (* 1993), isländischer Handballspieler

Patronym
Isländischer Personenname